Титово — село в Тогульском районе Алтайского края. Входит в состав Тогульского сельсовета.

География 
Село расположено на западе района в 12 км от Тогула. Титово простирается вдоль правого берега реки Чумыш.

Улицы 
 Береговая
 Молодёжная
 Центральная

История 
Селение основано в 1766 году. Прежние названия: деревня Титова, деревня Семенова Титова.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются почтовое отделение, продовольственные магазины, основная общеобразовательная школа.

Рядом с селом находится детский оздоровительный лагерь «Дружба», где отдыхают дети не только Тогульского района, но и из соседних районов Алтайского края.

Примечания 

Населённые пункты Тогульского района